Stryków (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Stryków (plaats), een plaats in deze gemeente